Perkins se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edwin M. Perkins
 Philip D. Perkins
 Robert Cyril Layton Perkins
 Stephen F. Perkins